Jeseník steht für
 Jeseník, Bezirksstadt im tschechischen Olomoucký kraj 
 Okres Jeseník, ehem. Gebietskörperschaft im Olomoucký kraj in Tschechien 
 Hrubý Jeseník, Gemeinde im Středočeský kraj in der Tschechischen Republik 
 Altvatergebirge, Bergland in Tschechien 
 Nízký Jeseník („Niederes Gesenk“), Bergland in Tschechien